Шаньян (Шанло) — уезд городского округа Шанло провинции Шэньси (КНР)
 Шаньян (Цзяоцзо) — район городского округа Цзяоцзо провинции Хэнань (КНР)